Kota Batu (Ciomas), een plaats in Indonesië
Kota Batu (Warkuk Ranau Selatan), een plaats in Indonesië
Kota Batu (Simeulue Timur), een plaats in Indonesië
Kota Batu (Kota Agung), een plaats in Indonesië
Kota Batu (Bengkunat), een plaats in Indonesië
Kota Batu (Brunei)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing